Чемерне — селище в Україні, в Сарненському районі Рівненської області. 
 Чемерне (зупинний пункт), Чеме́рне — пасажирська зупинна залізнична платформа Рівненської дирекції Львівської залізниці. 
 Пусте Чемерне (словац. Pusté Čemerné) — село в Словаччині в районі Михайлівці Кошицького краю.